Harlem puede referirse a:

Lugares 
 Harlem, barrio de Manhattan, Nueva York.
Haarlem, ciudad de los Países Bajos, de la que tomó nombre la población fundada por holandeses que está en el origen de Harlem, de Nueva York
 Harlem (Florida), lugar designado por el censo en el condado de Hendry, estado estadounidense de Florida.
 Harlem (Georgia), pueblo en el condado de Columbia, estado estadounidense de Georgia.
 Harlem (Luisiana), pequeña localidad sobre el delta del río Misisipi, en la parroquia de Plaquemines, Luisiana.
 Harlem (Montana), ciudad en el condado de Blaine, estado estadounidense de Montana.

Transporte 
 Harlem (ramal O'Hare de la línea Azul), estación en la línea Azul del Metro de Chicago.
 Harlem (línea Verde), estación en la línea Verde del Metro de Chicago.

Otros usos 
 Harlem Shake (meme), fenómeno de Internet.